Hoffbauer est un patronyme pouvant désigner plusieurs personnes :

 Charles Hoffbauer (1875-1957), peintre français.
 Johann Christoph Hoffbauer (1766-1866], philosophe allemand.
 Theodor Josef Hubert Hoffbauer (1839-1922), peintre, architecte, dessinateur, graphiste et illustrateur français.

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme